{{Infobox Compétition sportive
| titre             = Primeira Divisão 1970-1971
| sport             = Football
| nombre d'éditions = 
| lieu              = 
| date              = 1970-1971
| participants      = 14 équipes
| tenant            = Sporting Portugal
| promu début       = SC Farense  FC Tirsense
| vainqueur         = Benfica ()
| deuxième          = Sporting Portugal
| troisième         = FC Porto
| relégué           = Varzim SC
| meilleur buteur    =  Artur Jorge (24)| précédent lien         = Championnat du Portugal de football D1 1969-1970
| précédent texte        = Primeira Divisão 1969-1970
| suivant lien           = Championnat du Portugal de football D1 1971-1972
| suivant texte          = Primeira Divisão 1971-1972
}}

Le Championnat du Portugal de football 1970-1971''' est la  de la compétition qui voit la victoire finale de Benfica.

Clubs participants

Compétition

Classement 

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

|}

Leader journée par journée

Évolution du classement

Résultats

Les champions du Portugal

Statistiques

Classement des buteurs 

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal